Die B Grupa 1988/89 war die 40. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 14. August 1988 und endete am 7. Juni 1989.

Modus 
Die 20 Mannschaften traten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Der Meister und Vizemeister stiegen in die A Grupa auf, während die letzten vier Teams in die W Grupa abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1988 89
Fußballsaison 1988/89